Теолочолко има више значења:

 Општина Теолочолко (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Теолочолко (Теолочолко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику